

Nom de famille 
Mazzola est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes :

 Anna Mazzola femme de lettres britannique, auteure de roman policier historique,
 Denia Mazzola (née en 1953), soprano d'opéra,
 Enrique Mazzola, chef d'orchestre et directeur musical italien,
 Filippo Mazzola (1460–1505), peintre,
 Francesco Maria Mazzola (1503–1540), son fils, plus connu sous le nom de Parmigianino, peintre également,
 Giuseppe Mazzola (1748-1838), peintre,
 Nicolás Mazzola (1990-), footballeur argentin,
 Sandro Mazzola (né en 1942), joueur de football,
 Valentino Mazzola (1919-1949), joueur de football, père d'Alessandro.

Pseudonyme 
 Mazzola, surnom de José Altafini (1938-), un joueur de football brésilien.

Toponyme 
 Mazzola, une commune française, située dans le département de la Haute-Corse.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien